Robledo est un nom propre d'origine espagnole qui peut désigner:

Personnalités 
 Jorge Robledo (1500-1546), conquistador et maréchal espagnol
 Josefina Robledo Gallego (1897-1972), guitariste et compositrice valencienne ;
 Lorenzo Robledo (1921-2006), acteur espagnol ; 
 George Robledo (1926-1989), footballeur chilien;
 Antonio García Robledo (1984-), joueur espagnol de handball.

Localité 
 Robledo, commune d'Espagne de la province d'Albacete dans la communauté autonome de Castille-La Manche;
 Robledo del Mazo, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche;
 El Robledo, commune d'Espagne de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche;
 Castillejo de Robledo, commune d'Espagne, dans la communauté autonome de Castille-et-León. 

Patronyme hispanique